Regentschap in Indonesië
 Madiun (regentschap), een regentschap in de provincie Oost-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Muara Jaya (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Madiun in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Madiun (stadsgemeente), een stadsgemeente in Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Madiun, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java
Rivier in Indonesië
 Madiun (rivier), een zijrivier van de Solo in Oost-Java